NW kan voor meerdere begrippen staan:
 in de IATA-code: Northwest Airlines
 bij de windstreken: noordwest
 NW (2016), Britse film uit 2016